Ричард Уоллес ():
 Сэр Ричард Уоллес, 1-й баронет (1818—1890) — английский коллекционер.
 Ричард Альфред Уоллес (1861—1935) — канадский политик.
 Ричард Уоллес (1872—1941) — французский фехтовальщик.
 Ричард Уоллес (1894—1951) — американский кинорежиссёр.
 Ричард Л. Уоллес (род. 1936) — американский педагог и канцлер Университета Миссури.
 Ричард Уоллес (род. 1944) — английский игрок в регби.
 Ричард Уоллес (род. 1960) — американский учёный.
 Ричард Уоллес (род. 1960/1) — британский журналист, редактор газеты The Daily Mirror.
 Ричард Уоллес (род. 1968) — ирландский игрок в регби.